Muma se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Martin Hammond Muma
 M.H. Muma